MUX steht für:
 Multan International Airport (IATA-Code), Flughafen von Multan, Punjab, Pakistan

Mux steht für:
 Multiplexer, Selektionsschaltung in der analogen und digitalen Elektronik
 Multiplex (amerikanisch für französisch Bouquet), Gruppierung mehrerer digitaler TV-Programme zu einem Gesamtangebot, siehe Bouquet (digitales Fernsehen)

Mux ist der Name folgender Figur:
 Herr Mux, Weltverbesserer aus dem Film Muxmäuschenstill

mux steht für:
 unixoides Betriebssystem des Blit-Computerterminals (1982) der Bell Laboratories
 Tembagla (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Southern Highlands Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung